Ether (klassiek element), een element waarvan sommige filosofen in de oudheid dachten dat het bestond
 Ether (medium), een medium waarvan men tot ca. 1900 veronderstelde dat elektromagnetische golven zich erin voortplanten
 Populair wordt de ether doorgaans begrepen als een omroepterm, waarmee de vrije ruimte bedoeld wordt waarin elektromagnetische golven met de radio- en televisie-uitzendingen zich verspreiden, zie ether (media)
 Ether (scheikunde), een klasse van organische verbindingen
 Daarnaast is het ook de triviale naam van een specifiek voorbeeld uit die klasse, di-ethylether, dat tot in de negentiende eeuw als een dampvormig anestheticum ofwel narcosegas werd gebruikt
 Cryptogeldeenheid van Ethereum

Zie ook 
 Aether, Griekse godheid